El móvil puede referirse a:
 El móvil, película española de 1997.
 El móvil, relato del libro de Julio Cortázar Final del juego (1956).
 El móvil, novela corta de Javier Cercas (1987, reeditada en 2003).